Инстанс ( — экземпляр, случай, этап)
 Инстанс — экземпляр класса в объектно-ориентированном программировании.
 Инстанс — подземелье в ролевых многопользовательских играх.